Восточный Суссекс (Ист-Сассекс,  ) — графство на юге Англии. Входит в состав региона Юго-Восточная Англия. Столица — Льюис, крупнейший город — Брайтон. Население 761 800 человек (28-е место среди графств; данные 2007 года).

География 

Общая площадь территории 1792 км² (33-е место); территория административной области — 1709 км² (30-е место).

Административное деление 
В состав графства входит 5 административных районов и 1 унитарная единица.

Экономика 
Производство электроники, гипса, дерева.

См. также 
 Список участков особого научного значения Восточного Сассекса

Примечания

Ссылки 
 Список мест, городов и деревень Восточного Суссекса
 
 Information on Sussex, history, maps
 East Sussex County Council 

Графства Англии